Neuburgia peut désigner :
 Neuburgia Blume 1850 : un genre actuel de plantes, de la famille des Loganiaceae ;
 Neuburgia Martynov 1930 : un genre éteint d'insectes, de la famille des Spilapteridae.

Homonymie de genre en biologie